Роллс () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1993) — английский футболист.
  (1837—1912) — британский барон, землевладелец, политик, благотворитель.
  (1870—1916) — британский барон, барристер, ; его сын.
  (род. 1939) — американский зоолог и .
 Роллс, Чарльз (1877—1910) — британский авиатор и бизнесмен, сооснователь компании Rolls-Royce.
  (1799—1885) — британский гравёр.

Топоним США 
 Роллс — округ в Миссури.
  — город в Техасе.

См. также 
 Ролл
 Ролс
 Роллс-Ройс
 Роллы